

Codici 
 lox – codice ISO 639-3 della lingua loun

Chimica 
 LOX – ossigeno liquido

Musica 
 The LOX – gruppo musicale hip hop statunitense